Baobab steht für:
 eine Gattung von Bäumen des tropischen Afrika, siehe Afrikanischer Affenbrotbaum
 Baobab (Frucht), die Frucht des afrikanischen Affenbrotbaums
 Baobab (Grootfontein), ein Affenbrotbaum in Namibia
 Baobab (Band), eine Musikgruppe aus den 1980er Jahren 
 Baobab (Software), ein freies Programm zur Analyse der Partitions-/Verzeichnisstruktur
 Orchestra Baobab, eine Band aus dem Senegal
 Order of the Baobab, eine Auszeichnung in Südafrika
 Baobab (Ölfeld), ein Offshore-Ölfeld an der Elfenbeinküste

Siehe auch:
 Adansonia madagascariensis (auch Baobabus m.)